Foote est le patronyme de :
 Adam Foote (né en 1971), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Arthur Foote (1853-1937), compositeur classique américain ;
 Andrew Hull Foote (1806-1863), amiral de l'United States Navy ;
  (né en 1952), joueur de baseball professionnel américain.
 Callan Foote (1998-) joueur canadien de hockey sur glace ;
 George William Foote, fondateur du journal britannique The Freethinker (journal) ;
 Horton Foote (1916-2009), scénariste et acteur américain ;
 Ian Foote (1933-1996), arbitre international écossais ;
 Judy Foote (née en 1952), femme politique canadienne ;
 Mary Hallock Foote (1847-1938), écrivain et illustratrice américaine ;
 Nolan Foote (2000-) joueur canadien de hockey sur glace ;
 Paul D. Foote (1888-1971), physicien américain ;
 Percy Wright Foote (1879-1961), amiral américain ;
 , géologue britannique ;
 Samuel Foote (1720-1777), auteur dramatique anglais ;
 Shelby Foote (1916-2005), romancier et historien américain.